Брюн (; ) — фамилия французского или норвежского происхождения. Известные носители:

 Брюн, Алексиа (урождённая Скёйен; 1889—1983) — норвежская фигуристка-парница; супруга И. Брюна.
 Брюн, Гильом Мари Анн (1763—1815) — французский военачальник, маршал (1804).
 Брюн, Евгений Алексеевич (род. 1950) — советский и российский врач, психиатр-нарколог.
 Брюн, Жан (1869—1930) — французский географ.
 Брюн, Ингвар (1881—1947) — норвежский легкоатлет и фигурист-парник, впоследствии арбитр в фигурном катании; супруг А. Брюн.
 Брюн, Оле Кристиан (род. 1989) — норвежский стрелок, специализирующийся в стрельбе из винтовки.
 Брюн, Сигне (род. 1998) — датская футболистка.

См. также 
 Брюнн